Joyce Anne Tyldesley (née le ) est une égyptologue et archéologue britannique.

Biographie 

Joyce Anne Tyldesley est née à Bolton dans le Lancashire.

De 1978 à 1981, elle étudie l'archéologie à l'université de Liverpool. En 1986, elle obtient un doctorat en archéologie préhistorique à l'université d'Oxford en présentant un mémoire sur les bifaces produites par l'homme de Néandertal.

Parallèlement, elle acquiert une expérience de terrain sur les sites archéologiques en Grande-Bretagne, Europe et Égypte.

Pour avoir le temps d'écrire sur le monde antique, elle suit une formation d'expert-comptable et exerce cette profession pendant vingt ans.

Elle devient maîtresse de conférence en égyptologie à l'université de Manchester en 2007.

En 2011, elle reçoit un diplôme de docteur honoraire de l'université de Bolton. Elle est également chercheuse honoraire du musée de Manchester et de l'université de Liverpool, présidente de la société d'archéologie et d'égyptologie de Bolton.

Maison d'édition 

En 2004, Joyce Anne Tyldesley s'associe avec Steven Snape pour créer une maison d'édition, Rutherford Press Limited, destinée à la publication de livres accessibles sur l'Égypte antique, tout en collectant des fonds pour de la recherche sur le terrain en Égypte.

Bibliographie 

Livres traduits en français :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livres en anglais :
 The Wolvercote Channel Handaxe Assemblage
 The Bout Coupe Biface: a typological problem
 Nazlet Tuna (with Steven Snape)
 Daughters of Isis: Women of Ancient Egypt
 Hatchepsut: The Female Pharaoh
 Nefertiti: Egypt's Sun Queen
 The Mummy: unwrap the ancient secrets of the mummies' tombs
 Ramesses: Egypt's Greatest Pharaoh
 Judgement of the Pharaoh: Crime and Punishment in Ancient Egypt
 The Private Lives of the Pharaohs
 Egypt's Golden Empire: the age of the New Kingdom
 Pyramids: the real story behind Egypt's most ancient monuments
 Tales from Ancient Egypt
 Stories from Ancient Egypt: Egyptian Myths and Legends for Children
 Unearthing the Past (with Paul Bahn and Douglas Palmer)
 Chronicle of the Queens of Egypt
 Egyptian Games and Sports
 Egypt (Insiders)(for children)
 Mummy Mysteries: the secret world of Tutankhamun and the pharaohs (for children)
 Cleopatra: Last Queen of Egypt
 The Pharaohs
 Myths and Legends of Ancient Egypt
 Tutankhamen's Curse

Sources

Liens externes 

 Mary Beard review of Tyldesley's Cleopatra: Last Queen of Egypt from The New York Review of Books
 Joyce Tyldesley's Website
 Interview with Tyldesley on "New Books in Biography"

Index égyptologique
Égyptologue britannique
Archéologue britannique (femme)
Naissance en février 1960
Naissance à Bolton